Costoanachis är ett släkte av snäckor. Costoanachis ingår i familjen Columbellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Costoanachis